Komlós János (1922–1980) humorista, író, újságíró, ÁVH-s rendőrtiszt, a Mikroszkóp Színpad alapító igazgatója
Komlós János (1942) amerikai magyar matematikus, számítástechnikus, az MTA tagja
Komlós János / John Komlos (1944) amerikai magyar gazdaságtörténész